Радмир — мужское имя.

Происхождение 
Имя имеет древнерусские корни и состоит из двух частей «Рад» («Радость») и «Мир». Значение имени может трактоваться как «Радость мира» или «Несущий радость в мир».
Второе толкование корня «Рад» — радеть, то есть Радмир — заботящийся о мире.

Варианты 
Имя Радмир в разных странах (Россия, Чехия, Польша и других) преобразуют по-разному: Радя, Ратмир, Ратимир, Ратемир, Ратомир, Ратамир, Радмир, Радимир, Радемир, Радомир, Радзимир, Радземир, Радамир, Рудик, Руди.

См. также 
 Ратмир

Ссылки 
 

Мужские имена